Мальцо́в — русская фамилия; имеет женскую форму Мальцова.

Известные носители 
 Мальцов, Аким Васильевич (?—1785) — русский промышленник, генерал-лейтенант, основатель заводов во Владимирской, Рязанской, Орловской, Калужской и Смоленской губерниях.
 Мальцов, Александр Павлович (1848—1899) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 
 
 Мальцов, Николай Сергеевич (1849—1939) — основатель Симеизской обсерватории в Крыму, почётный член Российской академии наук.
 
 Мальцов, Фома Васильевич (?—1812) — русский купец и промышленник, секунд-майор, основатель стекольных и хрустальных заводов во Владимирской области.

Двойные фамилии 
 Нечаев-Мальцов, Юрий Степанович (1834—1913) — русский меценат, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почётный член Императорской Академии художеств.

Мальцова 
 Мальцова, Капитолина Сергеевна (известная под именем Толы Дориан; 1839—1918) — русская поэтесса, прозаик и драматург, переводчик, редактор La Revue d'Aujourd'hui.

Примечания

См. также 
 Мальцы
 Мальцев